Broken Arrow může být

 Broken Arrow (píseň, Chuck Berry) – píseň Chucka Berryho z roku 1959
 Broken Arrow (píseň, Buffalo Springfield) – píseň skupiny Buffalo Springfield z roku 1967
 Broken Arrow (píseň, Pixie Lott) – píseň zpěvačky Pixie Lott z roku 2010
 Broken Arrow (album) – album Neila Younga a skupiny Crazy Horse z roku 1996
 Broken Arrow (Oklahoma) – město v Oklahomě ve Spojených státech amerických